Girolamo Pompei (?-1530), condottiero
 Girolamo Pompei (1731-1788), poeta e drammaturgo